Kaynak (türk. für „Quelle“ oder „Schweißung“) ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Erol Kaynak (* 1934), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Gültekin Kaan Kaynak, türkischer Rockmusiker, Sänger, Komponist, Texter und Lyriker
 Kayhan Kaynak (1960–1994), türkischer Fußballspieler
 Orhan Kaynak (* 1970), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Reşit Kaynak (1952–1999), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Sadettin Kaynak (1895–1961), türkischer Komponist klassischer Musik
 Şahan Kaynak (* 1998), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Veysi Kaynak (* 1962), türkischer Jurist und Politiker

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname